Łękawica ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Woiwodschaft Schlesien:
 Łękawica, Dorf und Gemeinde im Powiat Żywiecki
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Łękawica (Skrzyszów), Dorf im Powiat Tarnowski
 Łękawica (Stryszów), Dorf im Powiat Wadowicki
 Woiwodschaft Masowien:
 Łękawica (Grabów nad Pilicą), Dorf im Powiat Kozienicki
 Łękawica (Siennica), Dorf im Powiat Miński

Siehe auch:
 Łękawica (Fluss) (dt. Lankwitz), Fluss in der Woiwodschaft Westpommern